Accidentally on Purpose kan avse:

Accidentally on Purpose (TV-serie) – en amerikansk sitcom 2009–2010 med Jenna Elfman
Accidentally on Purpose (musikalbum) – ett musikalbum av Ian Gillan och Roger Glover
Accidentally on Purpose (biografi) – en självbiografi av Michael York